Die Football League First Division 1946/47 war die 48. Saison der höchsten englischen Fußballliga und gleichzeitig die erste Spielzeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie begann am 31. August 1946 und endete am 14. Juni 1947.

Der FC Liverpool gewann jeweils mit einem Punkt Vorsprung vor Verfolger Manchester United und Wolverhampton Wanderers seine mittlerweile fünfte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Blackburn Rovers und Sheffield United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der FC Brentford und Leeds United den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und der FC Burnley ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1946/47 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt. Das Durchschnittsalter des Teams betrug 27,93 Jahre. Hierbei wurden nur Spieler berücksichtigt, die zehn oder mehr Spiele bestritten hatten.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1946-47 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1946/47
Fußballsaison 1946/47